Gare de Comines (Belgique) gare de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)
 Gare de Comines (France) gare de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF)